В Соединённых Штатах насчитывается 10 округов с названием Гамильтон (), восемь из которых названы в честь видного государственного деятеля, 1-го секретаря казначейства США — Александра Гамильтона:
 Гамильтон — округ в штате Айова.
 Гамильтон — округ в штате Иллинойс.
 Гамильтон — округ в штате Индиана.
 Гамильтон — округ в штате Канзас.
 Гамильтон — округ в штате Небраска.
 Гамильтон — округ в штате Нью-Йорк.
 Гамильтон — округ в штате Огайо.
 Гамильтон — округ в штате Теннесси.
 Гамильтон — округ в штате Техас.
 Гамильтон — округ в штате Флорида.